Соревнования в прыжке в длину у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2018 года прошли 6 и 8 августа в Берлине на Олимпийском стадионе.

Действующим чемпионом Европы в прыжке в длину являлся Грег Разерфорд из Великобритании. Он не защищал свой титул в связи с недостаточной готовностью из-за травм; летом 2018 года Разерфорд объявил о завершении спортивной карьеры.

Лидер европейского сезона Александр Меньков не получил от Европейской легкоатлетической ассоциации допуск к участию в чемпионате Европы в качестве нейтрального атлета. Выступать в составе сборной он также не имел возможности в связи с отстранением российских легкоатлетов от международных стартов из-за допингового скандала.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 8,00 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли одновременно в двух квалификационных группах 6 августа 2018 года. В сектор вышли 30 участников.

Финал 
Основные соревнования в прыжке в длину у мужчин состоялись 8 августа 2018 года. Первый прыжок за 8 метров удался хозяину соревнований Фабиану Хайнле, который во второй попытке приземлился на 8,13 м. Вскоре этот результат повторил украинец Сергей Никифоров и по дополнительным показателям вышел в лидеры. Однако их обоих в пятом круге соревнований опередил Милтиадис Тентоглу, прыгнувший на 8,25 м. Он стал первым чемпионом Европы в прыжке в длину в истории Греции. На момент финала Тентоглу было всего 20 лет — в таком же молодом возрасте золото в этой дисциплине выигрывал только Игорь Тер-Ованесян в 1958 году.

По ходу соревнований спортсмены несколько раз выражали недовольство измерением своих попыток, считая, что судьи допускают значительные неточности. После завершения финала официальные протесты подали серебряный призёр Фабиан Хайнле и Мишель Торнеус, занявший седьмое место, но они не повлияли на итоговую расстановку участников.

Примечания

Ссылки 
 

прыжки